Серия А 2009/2010 — 78-й чемпионат Италии по футболу. Сезон начался 22 августа 2009 года и завершился 16 мая 2010 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Торино», «Реджина» и «Лечче». Их заменили «Бари» и «Парма», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2008/09, а также «Ливорно», победивший в плей-офф Серии B.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ассистенты

Статистика сезона 
 Самый результативный матч (8 голов): Интер — Палермо 5:3 (29 октября 2009 года)
 Самая крупная победа в гостях: «Дженоа» — Интер 0:5 (17 октября 2009 года)
 Самая крупная победа дома: «Ювентус» — «Сампдория» 5:1 (28 октября 2009 года)
 Самая крупная победа дома: «Милан» — «Сиена» 4:0 (21 января 2010 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А

2009/2010
Футбол в Италии в 2009 году
Футбол в Италии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010